Italian Entertainment Network
 Internet Experiment Note
 Istituto elettrotecnico nazionale
 Istituto europeo neurosistemica
 Indice Energetico Normalizzato